GLP est un code qui peut signifier :
 Guadeloupe, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).

GLP est un sigle qui peut signifier :
 Good laboratory practices (en français, bonnes pratiques de laboratoire) ;
 GLP-1 (où GLP signifie glucagon-like peptide), une hormone de type incrétine.
 
Code